Ministero della protezione ambientale – dicastero del governo israeliano
Ministero della protezione ambientale – dicastero del governo serbo